Agiejew (forma pochodząca z języka białoruskiego: Ahiejeu) – nazwisko rozpowszechnione m.in. w Federacji Rosyjskiej i na Białorusi

Osoby noszące nazwisko Agiejew:

 Aleksandr Agiejew – radziecki wojskowy
 Gienij Agiejew – radziecki wojskowy i działacz państwowy
 M. Agiejew – pseudonim artystyczny rosyjskiego pisarza
 Siergiej Agiejew – radziecki działacz państwowy

 Wiktor Agiejew (ur. 1936) – radziecki piłkarz wodny
 Wiktor Agiejew (ur. 1941) – radziecki bokser

Osoby noszące nazwisko Ahiejeu:
 Alaksandr Ahiejeu (ur. 1952) – białoruski inżynier i polityk
 Alaksandr Ahiejeu (ur. 1960) – białoruski historyk